Заречный — посёлок в Вязниковском районе Владимирской области России, входит в состав муниципального образования посёлок Мстёра.

География 
Посёлок расположен на берегу реки Тара в 2 км на юг от центра поселения посёлка Мстёра и в 19 км на северо-запад от райцентра города Вязники.

История 
Посёлок основан после Великой Отечественной войны в составе Мстерского сельсовета, с 1954 года — в составе Барско-Татаровского сельсовета, с 2005 года — в составе муниципального образования посёлок Мстёра.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Вязниковского района